Шехре-Корд:

 Шехре-Корд — город в центральном Иране, административный центр провинции Чехармехаль и Бахтиария.
 Шехре-Корд — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария.